En général, la maturité est le caractère de ce qui est mûr, qui est considéré comme ayant atteint son plein développement.

 Dans le domaine de l'enseignement, la maturité est le nom du diplôme ou certificat obtenu à la fin des études secondaires dans certains pays. Il est l'équivalent du baccalauréat français. En Suisse, on le nomme familièrement la matu (correspond au bac). cf. maturité (certificat).

 Dans le domaine financier, la maturité désigne le temps qui sépare la date à laquelle une obligation est émise, et la date à laquelle la valeur nominale de cette obligation est remboursée. Par contre, le terme maturité est un anglicisme. Le terme récommandé à utiliser est échéance.